Hayes FC (celým názvem: Hayes Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil v severozápadním Londýně. Založen byl v roce 1909 pod názvem Botwell Mission FC. Zanikl v roce 2007 sloučením s Yeading, díky čemuž byl založen klub Hayes & Yeading United. Nejslavnějším příznivcem klubu byl ugandský diktátor Idi Amin. Klubové barvy byly červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Church Road s kapacitou 4 730 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1909 – Botwell Mission FC (Botwell Mission Football Club)
 1929 – Hayes FC (Hayes Football Club)
 2007 – fúze s Yeading FC ⇒ Hayes & Yeading United FC
 2007 – zánik

Získané trofeje 
 Middlesex Senior Cup ( 9× )
 1919/20, 1920/21, 1925/26, 1930/31, 1935/36, 1949/50, 1981/82, 1995/96, 1999/00
 London Senior Cup ( 2× )
 1931/32, 1980/81

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1972/73, 1990/91, 1999/00
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 1979/79, 1997/98
 FA Amateur Cup
 Finále: 1930/31

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1930–1963: Athenian League
 1963–1971: Athenian League (Premier Division)
 1971–1973: Isthmian League
 1973–1977: Isthmian League (First Division)
 1977–1996: Isthmian League (Premier Division)
 1996–2002: Conference National
 2002–2004: Isthmian League (Premier Division)
 2004–2007: Conference South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 5. září 2007 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1909
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007
Fotbalové kluby v Londýně